M10 ou MX est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Chiffre 
MX, le chiffre romain

Domaine militaire et armes
Armes
 MAC-10, un pistolet-mitrailleur américain.

Véhicules de combat
 HMS Agamemnon (M10), un mouilleur de mines de la Royal Navy ;
 M10 Wolverine, un véhicule blindé américain utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Photographie 
 Canon EOS M10, un appareil photographique numérique fabriqué par Canon ;
 Leica M10, un appareil photographique numérique télémétrique fabriqué par Leica.

Politique 
M10, parti politique roumain de centre droit.

Sciences 
Astronomie
M10, un amas globulaire en astronomie (Messier 10).

Médecine
Goutte, d'après la Classification internationale des maladies.

Transport 
Aéronautique
 Mooney M10, une famille d'avions légers américains.

Astronautique
 M10, moteur-fusée à ergols liquides développé par Avio pour le lanceur Vega E.

Automobile
 Noble M10, une voiture de sport britannique construit par Noble Automotive Ltd.

Autoroutes
  Autoroute biélorusse M10 reliant la frontière russe à Kobryn ;
  Autoroute russe M10 reliant Moscou à la frontière finlandaise.

Routes
  Route serbe M10 reliant Belgrade à la frontière roumaine ;
  Route ukrainienne M10 reliant Lviv à la frontière polonaise.

Signalisation routière
 Panonceau d'identification en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres